Sara Pérez es el conjunto de un nombre propio Sara y primer apellido Pérez que puede referirse a varios personajes u otros:

 Sara Pérez Romero (1870–1952), esposa del presidente de México Francisco I. Madero.
 Sara Pérez Ovejero (1972 - ) enóloga y vitivinicultora española
 Sara Pérez Sala (1988–), nadadora española.